Il Campionato Riserve 1937-1938 fu la sedicesima edizione del campionato italiano di calcio delle riserve.

A differenza dell'edizione precedente, strutturata su più gironi, le otto squadre riserve iscrittesi disputarono un girone unico con partite di andata e di ritorno. Il calendario del girone di ritorno era però diverso da quello del girone d'andata.

Le gare riserve si disputavano, sullo stesso campo e nella stessa giornata delle corrispondenti partite tra prime squadre, due ore prima. Le società iscritte potevano però richiedere l'anticipo della partita delle riserve al sabato fascista.

La disputa della sesta (26 dicembre) e della settima giornata (2 gennaio) slittò di una settimana rispetto al calendario ufficiale.

Il campionato fu vinto dalle riserve dell'Ambrosiana-Inter.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia Riserve 1937-1938.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni 
 Calendario girone d'andata (comunicato ufficiale n. 17 del D.D.S. del 10 novembre 1937, pubblicato sul Littoriale del 12 novembre 1937).

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
Competizioni calcistiche italiane scomparse